De Deense voetbalbeker 2016–17 (Deens: DBU Pokalen) was de 62ste editie van de strijd om de Beker van Denemarken. De competitie begon op 9 augustus 2016 en eindigde op 25 mei 2017 met de finale in het Parken Stadion (32.140 toeschouwers) in de Deense hoofdstad Kopenhagen. Het duel stond onder leiding van scheidsrechter Jens Maae. Titelverdediger FC Kopenhagen won in eigen stadion de beker voor de achtste keer in de clubgeschiedenis door in de finale met 3-1 te winnen van Brøndby IF, onder meer door twee goals van Andreas Cornelius.

Schema

Zie ook
Superligaen 2016/17
Deens voetbalelftal in 2016
Deens voetbalelftal in 2017

Bekervoetbal 2016/17
2017